Schlacht um oder Belagerung von Kiew bezieht sich auf folgende Ereignisse:

 Belagerung von Kiew (968), durch die Petschenegen
 Belagerung von Kiew (1240), durch die Mongolen
 Belagerung von Kiew (1658), durch Kosaken und Krimtataren
 Operation Faustschlag, ab 18. Februar 1918; vom 3. März 1918 bis Mitte November 1918 besetzten deutsche Truppen die Stadt
 diverse Kampfhandlungen im Zeitraum ab Februar 1918
 Polnisch-Sowjetischer Krieg, Polen eroberte die Stadt am 7. Mai 1920
 Schlacht um Kiew (1941), auch Kesselschlacht von Kiew, deutsche Eroberung im Zweiten Weltkrieg
 Schlacht um Kiew (1943), auch Zweite Schlacht um Kiew, sowjetische Rückeroberung im Zweiten Weltkrieg
 Schlacht um Kiew (2022), im Rahmen des russischen Überfalls auf die Ukraine